Charity Challenge 1997 (Liverpool Victoria Charity Challenge) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 15 november och 1 december 1997 i Birmingham, England. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit Ronnie O'Sullivan i finalen med 9-8. För segern fick Hendry £ 30 000 för egen del, samt £ 100 000 som gick till välgörenhet. Hendry skänkte pengarna till National Playbus Association, som arbetar med att göra vardagen roligare för utsatta barn. Eftersom Hendry även gjorde ett maximumbreak, fick organisationen ytterligare £ 20 000 som bonus.

Resultat

Final
Finalen mellan Stephen Hendry och Ronnie O'Sullivan blev mycket välspelad och bjöd på inte mindre än sju centuries! Hendry ledde med 8-2, men O'Sullivan stod för en enastående vändning och utjämnade till 8-8, bara för att se Hendry göra ett maximumbreak i sista framet, och vinna matchen med 9-8. Det var Hendrys 4:e maximumbreak i karriären.

Huvudturnering

Källor

Externa länkar
www Snooker

1997 i Storbritannien
Snookersäsongen 1996/1997
1997